

Cinema 
 Dunque è questo l'amore? (So This Is Love?) – film del 1928 diretto da Frank Capra
 Sogno di Bohème (So This Is Love?) – film del 1953 diretto da Gordon Douglas

Musica 
 So This Is Love? – singolo dei Van Halen del 1981